Metronomy Forever é o sexto álbum de estúdio da banda eletrônica inglesa Metronomy, lançado em 13 de setembro de 2019 pela Because Music .  

Álbuns de 2019